Лан-Юг () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Лан. Население кантона на 2011 год составляло 23 457 человек.

Код INSEE кантона — 0238. Всего в кантон Лан-Юг входило 20 коммун, из них главной коммуной являлся Лан.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Арранси — население 53 чел.
 Ати-су-Лан — население 2 631 чел.
 Брюйер-э-Монберо — население 1 572 чел.
 Бьевр — население 71 чел.
 Велю — население 260 чел.
 Ворж — население 385 чел.
 Класи-э-Тьерре — население 341 чел.
 Лан (частично) — население 14 861 чел.
 Моншалон — население 63 чел.
 Нувьон-ле-Винё — население 159 чел.
 Оржеваль — население 71 чел.
 Парфондрю — население 348 чел.
 Плуайяр-э-Ворсен — население 22 чел.
 Прель-э-Тьерни — население 394 чел.
 Самусси — население 327 чел.
 Фестьё — население 640 чел.
 Шере — население 123 чел.
 Шиви-лез-Этувель — население 504 чел.
 Эп — население 411 чел.
 Этувель — население 221 чел.

Экономика 
Структура занятости населения (без учета города Лан):

 сельское хозяйство — 4,6 %
 промышленность — 9,9 %
 строительство — 28,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 38,9 %
 государственные и муниципальные службы — 17,9 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 30,8 % голосов Франсуа Олланду против 23,9 % у Николя Саркози и 21,6 % у Марин Ле Пен, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 55,7 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 28,4 %, Сеголен Руаяль — 26,8 %; 2 тур: Руаяль — 50,2 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 1-му избирательному округу департамента Эна они поддержали кандидата правых Од Боно, получившую 27,5 % голосов в 1-м туре и 39,0 % — во 2-м туре (из трех кандидатов).

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна